La Route nationale 30 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 30 en Belgique
 Route nationale 30 en France
 Route nationale 30 en Guinée

Voir aussi